Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Jonathan Stark che hanno battuto in finale David Prinosil e Udo Riglewski 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (quarti di finale)

 Byron Black /  Jonathan Stark (campione)
 Gary Muller /  Danie Visser (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1993
ATP Tour 1993